Harrison James Reed – calciatore inglese
Harrison Reed – politico statunitense
Harrison Reed – hockeista su ghiaccio canadese